Skidmore kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Skidmore,

USA 

 Skidmore (ort i USA, Texas), Bee County, 
 Skidmore (ort i USA, Missouri), Nodaway County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar